

Sigle 
 Bureau International de l'Heure  – antica organizzazione di standardizzazione con sede all'Osservatorio di Parigi che si occupava delle misurazioni del tempo universale

Codici 
 BIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bishop (Stati Uniti d'America)
 bih – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue bihari
 BIH – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Bosnia ed Erzegovina

Altro 
 Bih – dialetto della lingua rade parlato dagli Ê-đê